Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej 2001 – 4. edycja turnieju o mistrzostwo Afryki w piłce nożnej do lat 17 organizowanego przez CAF, która odbyła się w dniach 17 lutego–3 marca 2001 roku. Gospodarzem zostały Seszele. Trzy najlepsze reprezentacje awansowały do Mistrzostw Świata U-17 2001 w Trynidadzie i Tobago.

Kwalifikacje

Runda wstępna 
W rundzie wstępnej wzięło udział 30 reprezentacji, które zostały podzielone na 15 par. Każda para rozegrała ze sobą po dwa spotkania. Pierwsze mecze odbyły się w dniach 14–16 kwietnia 2000 roku, a rewanże dwa tygodnie później. Zwycięzcy dwumeczów awansowały do pierwszej rundy kwalifikacji.

Pierwsza runda 
W pierwszej rundzie wzięło udział 28 reprezentacji, które zostały podzielone na 14 par. Każda para rozegrała po dwa spotkania. Pierwsze mecze odbyły się w dniach 23–25 czerwca, a rewanże 7–9 lipca 2000 roku. Zwycięzcy dwumeczów awansowały do drugiej rundy kwalifikacji.

Druga runda 
W drugiej rundzie wzięło udział 14 reprezentacji, które zostały podzielone na 7 par. Każda para rozegrała po dwa spotkania. Pierwsze mecze odbyły się w dniach 11–12, a rewanże 24–26 listopada 2000 roku. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do turnieju głównego.

Zakwalifikowane drużyny 
 
 
 
 
 
 
 
  (gospodarz)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

Reprezentacje Nigerii, Burkina Faso i Mali awansowały do Mistrzostwa Świata U-17 2001.

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2001 w Afryce
Sport w Victorii (Seszele)
Piłka nożna na Seszelach
Seszele w XXI wieku